André de Crète (hymnographe) († 712 ou 726 ou 740 ou 749), né dans une famille arabe chrétienne de Damas, archevêque de Gortyne en Crète, mort sur l'île de Lesbos) ; saint catholique et orthodoxe, fêté le 4 juillet.
André de Crète (martyr) († 766 ou 767), ou André de Crisis, moine solitaire qui fut martyrisé, pour avoir défendu le culte des saintes Images durant les persécutions iconoclastes de Constantin V ; saint catholique et orthodoxe fêté le 17 octobre.

Références